Dolice (gemeente Dobrzany), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Stargardzki, in de gemeente Dobrzany
 Dolice (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Stargardzki
 Dolice (gemeente Dolice), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Stargardzki, in de gemeente Dolice
 Doliće (Krapina), een plaats in de Kroatische gemeente Krapina
 Doliće (Sjenica), een plaats in de Servische gemeente Sjenica